

Musica 
Universe – album dei Dead Brain Cells del 1989
Universe – EP di Sarah Slean del 1997
Universe – singolo dei Savage Garden del 1997
Universe – album di Jonas Reingold del 1999
Universe – album dei Planet X del 2000
Universe – album di Kyōko Fukada del 2001
Universe – album dei Modern Talking del 2003

Videogiochi 
Universe – videogioco del 1994